USS Alaska ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos, en honor al territorio adquirido por los Estados Unidos a Rusia en 1867, el cual, llegaría a convertirse en el cuadragésimo noveno estado.

El  fue una balandra de hélice con casco de madera, que participó en numerosas pequeñas acciones entre la Guerra de Secesión y la guerra hispano-estadounidense. 

El  fue un bou fletado como minador durante la Primera Guerra Mundial.

El  fue un crucero, líder de la clase Alaska, que participó en combate durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

El  es un submarino de la clase Ohio, actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos